St. Joseph Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph Roman Catholic Church (Bowling Green, Kentucky), NRHP-ID 75000840
 St. Joseph Roman Catholic Church (Springfield, Ohio), NRHP-ID 82003552

Siehe auch:
 St. Joseph’s Roman Catholic Church